{{Создатель комиксов
| name          = Джефф Лемир
| Оригинал имени = 
| image         = Jeff Lemire - Lucca 2017.jpg
| caption       = Jeff Lemire. Auditorium Fond. Banca del Monte. Lucca.
| birthdate     = 21.03.1976
| location      = , Онтарио, 
| area = Автор комиксов художник 
| alias =
| notable works =   Sweet Tooth  Зелёная Стрела '
| awards = Xeric Award, 2005Alex Award, 2008Joe Shuster Award, 2008Doug Wright Award, 2008Joe Shuster Award, 2013Eisner Award, 2017
}}
Джефф Лемир (; род. 21 марта 1976 год, графство Эссекс, Онтарио, Канада) — автор комиксов, наиболее известный следующими произведениями: , , Sweet Tooth, , а также работой над сериями: , Зелёная Стрела, , , Лунный Рыцарь, Старик Логан, Бладшот, Descender и Plutona.

 Биография 
Джефф Лемир родился и вырос в небольшом фермерском городке графства Эссекс близ озера Сент-Клэр, Онтарио. Лемир поступил в кинематографическую школу, но решил заниматься комиксами, когда осознал, что процесс кинопроизводства не очень подходит его склонной к одиночеству личности.

 Карьера 

 Ранние работы 
После публикации самиздата Lost Dogs в 2005 году, Лемир обрёл прибежище в издательской компании .

Лемир публикует научно-фантастический стрип Fortress в ежеквартальном журнале UR Magazine.

В 2006 году работы Лемира были представлены на международном симпозиуме, который собрал художников, учёных, кураторов, издателей, библиотекарей, критиков и писателей в Центре искусств Банфа в Канаде. Работы Лемира были частью выставки центра под названием «Комикс мания», выставка демонстрировала канадские комиксы и фантастику.

 Essex County Trilogy 
Лемир написал и проиллюстрировал трилогию  для издательства Top Shelf Productions с 2008 по 2009 год, впоследствии эта работа автора была удостоена премии Айснера и номинации на премию Харви.

В июне 2011 была анонсирована съёмка кино адаптации Графства Эссекс под названием Super Zero, режиссёром выступает известный постановщик спецэффектов, Джон Дайкстра.

В 2012 году издательство Top Shelf Productions опубликовало новую работу Лемира , получившую признание критиков.

В декабре 2015 года, было объявлено о том, что киностудия First Generation Films выкупила права на экранизацию Графства Эссекс, чтобы адаптировать этот комикс в телевизионный сериал на канадском . Аарон Мартин был заявлен, как сценарист и шоураннер, а Джефф Лемир должен выступить в роли исполнительного продюсера.

 The Nobody 
В 2009 году импринт DC Comics Vertigo опубликовал новый комикс Лемира , чёрно-белый рассказ о поиске идентичности, страхе и паранойе в тесном сообществе небольшого городка.

 Sweet Tooth 

Лемир написал и выступил художником серии Sweet Tooth от Vertigo. 4-го июня 2021 года произошла премьера адаптации этого комикса в виде сериала Netflix из восьми эпизодов, одними из продюсеров проекта выступили Сьюзан и Роберт Дауни (младший) под крышей собственной компании Team Downey.

 Работа в DC Comics 
В декабре 2010 года Лемир подписал эксклюзивный контракт с DC Comics. Джефф написал ваншот Brightest Day: Atom с турецким художником . Этот ваншот должен был сыграть роль своеобразного сюжетного трамлина для участия персонажа Атома в серии . Также Лемир перезапустил серию  с участием персонажа . Во время работы над серией Flashpoint Лемир также написал мини-серию Frankenstein and the Creatures of the Unknown, а затем онгоинги  и  в рамках вселенной .

Позднее Джефф Лемир взял на себя обязанности по работе над Тёмной Лигой Справедливости, начиная с 9-го выпуска, передав  новичку . В 2012 Лемир продолжил писать для серии , включая совместную работу со Скотом Снайдером (Болотная тварь) над кроссовером Rotworld. В феврале 2013 года заменил  в работе над Зелёной Стрелой. Работа Лемира над тайтлом Зелёной стрелы была высоко оценена, как критиками, так и фанатским сообществом, закончившись только в сентябре 2014 года.

Лемир выступил в роли художника для истории  в комиксе  #1 (май 2013), который был написан Деймоном Линделофом и издан Vertigo.

В 2014 Лемир присоединился к коллективу авторов (Брайн Азарелло, , ) для совместной работы над , новой еженедельной серией, события которой развиваются спустя пять лет после событий . Она выходила с мая 2014 по апрель 2015.

Лемир написал , оригинальную графическую новеллу с рисунком  и , опубликованную DC Comics в ноябре 2014 года.

 Работа в Marvel Comics 
После истечения срока контракта с DC Comics Лемир начал работать и с другими издательствами. В 2014 году на Комик-Коне в Нью-Йорке было объявлено о том, что Лемир начнёт работу над All-New Hawkeye, своим первым тайтлом под крышей Marvel Comics. Впоследствии вышел ран из пяти выпусков, закончившийся в сентябре 2015 года перед перезапуском серии в рамках All-New All-Different Marvel.

В апреле 2015 года поступила информация о заключении эксклюзивного контракта между Лемиром и Marvel, который ограничил Джеффа в создании новых авторских серий под крылом таких издательств, как: Image Comics, Dark Horse Comics и Valiant Comics.

В июне 2015 года было объявлено о том, что Лемир начнёт работу сразу над тремя сериями в рамках All-New All-Different Marvel: Hawkeye,  и Old Man Logan. Три месяца спустя поступила информация, что Лемир возьмёт в работу перезапуск серии Moon Knight.Extraordinary X-Men, заявленные как новый флагман тайтла X-Men стартовали в ноябре 2015 года. В том же месяце дебютировал All-New Hawkeye, продолжив сюжетную линию предыдущего рана за авторством Лемира. Old Man Logan запустился в январе 2016 года.

 Работа в Valiant Entertainment 
В декабре 2014 года Лемир запустил The Valiant в соавторстве с Мэттом Киндтом, лимитированную серию из четырёх выпусков с участием персонажей из различных серий издательства. Первая работа Лемира в Valiant создала новую основу для дальнейшего развития комикс вселенной этого издательства.

Развивая линии персонажей Valiant, Лемир начинает работу над онгоингом Bloodshot Reborn, первый выпуск которого увидел свет в апреле 2015 года. Лемир раскрывает Бладшота в рамках более эмоционально окрашеной истории, нежели предыдущие комиксы этого тайтла.

 Descender 
В марте 2015 года Лемир запускает Descender, собственную научно-фантастическую серию от Image Comics. Онгоинг повествует о роботе по имени Tim-21 и его космических приключениях. Descender — это первый собственный онгоинг Лемира, в котором он не выступал также и в роли художника. Descender состоит из тридцати двух выпусков, выходивших с марта 2015 года до июля 2018. Серия сиквела начала выходить спустя десять лет в апреле 2019 года.

В январе 2015 года Sony Pictures Entertainment приобрела права на экранизацию Descender на конкурентных торгах.

 Black Hammer 

В июле 2014 года издательство Dark Horse Comics анонсировало новую авторскую серию комиксов от Джеффа Лемира и художника Дина Ормстона под названием , запуск серии был назначен на март 2015 года. Но в апреле 2015 года Лемир сообщил о задержке запуска по причине случившегося у Дина Ормстона кровоизлияния в мозг. В феврале 2016 года было объявлено о переносе запуска серии на июль этого же года. Уже в 2017 году Чёрный молот получил премию Айснера в номинации «Лучшая новая серия».

В 2017 году Лемир запустил The World of Black Hammer, серию спин-оффов Чёрного молота. По состоянию на январь 2019 года The World of Black Hammer насчитывает уже четыре спин-офф тайтла: Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil, Doctor Star and the Kingdom of Lost Tomorrows, The Quantum Age, и Black Hammer ’45.

В ноябре 2018 года кинокомпания Legendary Pictures приобрела права на адаптацию серии Чёрный молот. Лемир и Ормстон должны были взять на себя функции исполнительных продюсеров, но в каком именно виде будет выполнена экранизация пока не сообщается.

 Plutona Plutona — это лимитированная серия комиксов из пяти выпусков от издательства Image Comics, которая была выпущена в сентябре 2015 года и хорошо принята критиками. Серия повествует о группе детей, нашедших в лесу тело мёртвого супергероя.

 Roughneck и A.D.: After Death 
В сентябре 2013 года издательство Simon & Schuster приобрело права на новую графическую новеллу Лемира Roughneck для того, чтобы опубликовать её только в октябре 2016 года. Новелла, которую Лемир написал, а также собственоручно нарисовал и раскрасил, повествует о находящемся в депрессии бывшем хокейном игроке, к которому приезжает его сестра. Сравнивая Roughneck c Графством Эссекс, комиксом, очень тепло принятым в мире мейнстримовой литературы, Лемир заявил, что выбрал Simon & Schuster, потому что хотел найти издательство, которое подчеркнуло бы статус Roughneck именно, как графической новеллы, а не комикса, выделив таким образом её авторский статус.A.D.: After Death — графическая новелла, которая была написана Скотом Снайдером, Джефф Лемир выступил только в роли художника. Новелла вышла в ноябре 2016 года.

 Secret Path 
В 2016 году Лемир работал совместно с музыкантом Гордом Дауни над Secret Path, графической новеллой-аккомпанементом к вышедшему с таким же названием сольному музыкальному альбому Дауни.

 Royal City 
В марте 2017 года Лемир выпустил новый онгоинг под названием Royal City под крылом издательства Image Comics, выступив в роли автора и художника. Серия повествует о семье Пайков, живущих в Royal City, где их преследует призрак.

 Cosmic Detective 
4-го мая 2020 года Джефф Лемир и Мэтт Киндт объявили об открытии сбора средств на их новый комикс Cosmic Detective, в котором они выступят в роли сценаристов, а художником станет Дэвид Рубин.

 Награды 
Лемир выиграл премию  в 2005 году за Lost Dogs. В 2008 году Лемиром была получена премия  за первый том Графства Эссекс. Затем Лемир получил премию , как выдающийся мультипликатор и премию , как лучший новый талант. 2013 год ознаменовался для Лемира получением ещё одной премии Joe Shuster Award, и вновь, как лучшему мультипликатору, уже за работу над Sweet Tooth и The Underwater Welder. За работу над Чёрным молотом Лемир получил премию Айснера в 2017 году.

 Личная жизнь 
По состоянию на 2009 год Джефф Лемир живёт в Торонто, провинция Онтарио, Канада. Женат, воспитывает сына.

 Библиография 

 Ранние работы 
 Ashtray #1-2 (writer/artist, Ashtray Press, 2003)
 Lost Dogs (writer/artist, graphic novel, Ashtray Press, 2005; republished by Top Shelf Productions in 2012)
 Beowulf #6-7 (writer/artist, Speakeasy Comics, 2006)
 The Fortress (writer/artist, strip in UR Magazine, 2006)
 Bio-Graphical (writer/artist, strip in Driven, 2008)

 Top Shelf Productions 
 The Complete Essex County (hc, 512 pages, 2009, ; tpb, 2009, ) collects:
 Tales from the Farm (writer/artist, graphic novel, tpb, 112 pages, 2007, )
 Ghost Stories (writer/artist, graphic novel, tpb, 224 pages, 2007, )
 The Essex County Boxing Club (writer/artist, one-shot, 2008)
 The Sad and Lonely Life of Eddie Elephant Ears: A Tale from Essex County (writer/artist, one-shot, 2008)
 The Country Nurse (writer/artist, graphic novel, tpb, 128 pages, 2008, )
 Awesome 2: Awesomer: «The Horseless Rider» (writer/artist, anthology graphic novel, tpb, 200 pages, 2009, )
 The Underwater Welder (writer/artist, graphic novel, tpb, 224 pages, 2012, )

 Vertigo 
 The Nobody (writer/artist, graphic novel, hc, 144 pages, 2009, )
 Sweet Tooth (Vertigo)|Sweet Tooth (writer/artist, 2009—2012) collected as:
 Out of the Deep Woods (collects #1-5, tpb, 128 pages, 2010, )
 In Captivity (collects #6-11, tpb, 144 pages, 2010, )
 Animal Armies (collects #12-17, tpb, 144 pages, 2011, )
 Endangered Species (collects #18-25, tpb, 176 pages, 2012, )
 Unnatural Habit (collects #26-32, tpb, 160 pages, 2012, )
 Wild Game (collects #33-40, tpb, 200 pages, expected June 25, 2013, )
 House of Mystery (Vertigo)|House of Mystery #18: «The Tale of Brutus the Bold» (a, with Matthew Sturges, 2009) collected in Volume 4 (tpb, 160 pages, 2010, )
 Strange Adventures: «Ultra the Multi-Alien: The Life and Death of Ace Arn» (writer/artist, one-shot, 2011)
 Jonah Hex #69: «The Old Man» (a, with Justin Gray and Jimmy Palmiotti, 2011) collected in Bury Me in Hell (tpb, 224 pages, 2011, )
 Trillium (Vertigo)|Trillium (writer/artist, eight-issue limited series, August 2013-April 2014)
 Trillium (tpb, 192 pages, 2014, ) collects:
 «The Scientist/The Soldier» (in #1, 2013)
 «Binary Systems» (in #2, 2013)
 «Telemetry» (in #3, 2013)
 «Entropy» (in #4, 2014)
 «Starcrossed» (in #5, 2014)
 «Escape Velocity» (in #6, 2014)
 «All the Shadows Have Stars in Them…» (in #7, 2014)
 «Two Stars Become One» (in #8, 2014)

 DC Comics 
 Atom (comics)|Atom:
 Brightest Day: Atom: «Nucleus, Prologue» (w, with Mahmud Asrar, one-shot, 2010)
 Adventure Comics (w, with Mahmud Asrar, co-feature):
 «Splitting the Atom» (in #516, 2010)
 «Atom Strange» (in #517, 2010)
 «We are All Atoms» (in #518, 2010)
 «Colonized» (in #519, 2010)
 «Atom-Ant» (in #520, 2011)
 «Weapons of Mass-Reduction» (in #521, 2011)
 Atom (Ray Palmer)|Giant-Size Atom: «Nucleus, Conclusion» (w, with Mahmud Asrar, Allan Goldman and Robson Rocha, one-shot, 2011)
 Action Comics vol. 1 #892, «A look at things to come in… Superboy» (with Pier Gallo, 2010)
 Superboy vol. 5 (November 2010-July 2011)
 Superboy: Smallville Attacks #1-11 (tpb, 256 pages, 2011, )
 Flashpoint: Frankenstein and the Creatures of the Unknown #1-3 (w, with Ibraim Roberson, 2011) collected in Flashpoint: The World of Flashpoint Featuring Green Lantern (tpb, 232 pages, 2012, )
 Animal Man (comic book)|Animal Man vol. 2 (w, September 2011-March 2014)
 Volume 1: The Hunt #1-6 (tpb, 144 pages, 2012, )
 Volume 2: Animal vs. Man #7-11 (tpb, 160 pages, 2012, )
 Volume 3: Rotworld: The Red Kingdom #12-17 (tpb, 232 pages, 2013, )
 Volume 4: Splinter Species #18-23 (tpb, 144 pages, 2014, )
 Volume 5: Evolve or Die! #24-29 (tpb, 144 pages, 2014, )
 Frankenstein, Agent of S.H.A.D.E. (w, with Alberto Ponticelli, 2011—2012) collected as:
 War of the Monsters (collects #1-6, tpb, 144 pages, 2012, )
 Son of Satan’s Ring (collects #7-9, tpb, 144 pages, 2013, )
 Batman: Legends of the Dark Knight #1: «The Butler Did It» (a, with Damon Lindelof, 2012)
 Men of War #8 (w, with Matt Kindt and Thomas Derenick, 2012) collected in Men of War: Uneasy Company (tpb, 256 pages, 2012, )
 Justice League Dark (w, May 2012-August 2013)
 Volume 2: The Books of Magic #7-13 (tpb, 224 pages, 2013, )
 Volume 3: The Death of Magic #12-21 (tpb, 192 pages, 2014, )
 Trinity War|Justice League: Trinity War (tpb, 320 pages, 2014, ) collects:
 «Trinity War» (with Mikel Janín, in #22-23, 2013)
 National Comics: Kid Eternity (w, with Cully Hamner, one-shot, 2012)
 Green Arrow vol. 5 (w, February 2013-August 2014)
 Volume 4: The Kill Machine #17-24 (tpb, 208 pages, 2014, )
 Volume 5: The Outsiders War #25-31 (tpb, 176 pages, 2014, )
 Volume 6: Broken #32-34 (tpb, 128 pages, 2015, )
 Constantine (w, March 2013-June 2013)
 Volume 1: The Spark and the Flame #1-6 (tpb, 144 pages, 2014, )
 Batman Black and White #2, «Winter’s End» (with Alex Niño, October, 2013) collected in Volume 4 (hc, 288 pages, 2014, )
 Justice League United (April 2014-March 2015) (w):
 Volume 1: Justice League Canada #0-5 (hc, 192 pages, 2015, )
 Volume 2: The Infinitus Saga #6-10 (hc, 232 pages, 2015, )
 The New 52: Futures End (w, April 2014-April 2015)
 Volume 1 #0-17 (tpb, 416 pages, 2014, )
 Volume 2 #18-30 (tpb, 304 pages, 2015, )
 Volume 3 #31-48 (tpb, 408 pages, 2015, )
 Batman/Superman #10, «Enter the Microverse» (w, with Karl Kerschl and Scott Hepburn, May, 2014) collected in Second Chance (hc, 160 pages, 2015, )
 Teen Titans|Teen Titans: Earth One (w, with Terry Dodson, graphic novel, hc, 144 pages, November, 2014, )
 Hawkman: Found #1 (with Bryan Hitch and Kevin Nowlan, December 2017)
 Joker: Killer Smile (with Andrea Sorrentino, October 2019-February 2020, limited)
 The Question (comics)|The Question: The Deaths of Vic Sage (with Denys Cowan and Bill Sienkiewicz, November 2019-ongoing)

 Marvel Comics 
 Strange Tales II #1: «A Civilized-Thing» (writer/artist, 2010, collected in ST2, hc, 144 pages, 2011, ; tpb, 2011, )
 All-New Hawkeye vol. 1 (March 2015-September 2015)
 Volume 5: All-New Hawkeye (tpb, 112 pages, 2015, ) collects:
 «Wunderkammer» (w, with Ramon K. Perez, in #1-5, 2015)
 All-New Hawkeye vol. 2 #1-6 (w, with Ramon K. Perez, November 2015-April 2016)
 Volume 6: Hawkeyes #1-6 (tpb, 136 pages, 2016, )
 Extraordinary X-Men #1-20 (w, November 2015-March 2017)
 Volume 1: X-Haven #1-5 (with Humberto Ramos, tpb, 120 pages, , 2016)
 Volume 2: Apocalypse Wars #6-12 (with Victor Ibáñez and Humberto Ramos, tpb, 168 pages, 2016, )
 Volume 3: Kingdoms Fall #13-16, Annual (with Victor Ibáñez, tpb, 128 pages, 2017, )
 Volume 4: IvX #17-20 (with Eric Koda, Victor Ibáñez, Andrea Sorrentino, tpb, 112 pages, 2017, )
 Old Man Logan vol. 2 #1-24 (w, January 2016-May 2017)
 Volume 1: Berzerker #1-4 (tpb, 128 pages, 2016, )
 Volume 2: Bordertown #5-8 (tpb, 112 pages, 2016, )
 Volume 3: The Last Ronin #9-13 (tpb, 112 pages, 2017, )
 Volume 4: Old Monsters #14-18 (tpb, 112 pages, 2017, )
 Volume 5: Past Lives #19-24 (tpb, 136 pages, 2017, )
 Moon Knight vol. 8 #1-14 (w, April 2016-May 2017)
 Volume 1: Lunatic #1-5 (tpb, 120 pages, 2016, )
 Volume 2: Reincarnations #6-9 (tpb, 112 pages, 2017, )
 Volume 3: Birth and Death #10-14 (tpb, 112 pages, 2017, )
 Death of X (w, 4-issue limited series, with Charles Soule, Aaron Kuder and Javier Garrón, October-November 2016) collected in Death of X (tpb, 136 pages, 2017, )
 Thanos vol. 2 #1-11 (w, November 2016-October 2017)
 Volume 1: Thanos Returns #1-6 (tpb, 136 pages, 2017, )
 Volume 2: The God Quarry #7-11 (tpb, 112 pages, 2018, )
 Inhumans vs. X-Men (w, 6-issue limited series, with Charles Soule, Leinil Francis Yu and Javier Garrón, December 2016-March 2017) collected in Inhumans Vs. X-Men (hc, 208 pages, 2017, )
 Sentry vol. 3 #1-5 (w, with Kim Jacinto and Joshua Cassara June 2018-October 2018)
 Sentry: Man of Two Worlds #1-5 (tpb, 112 pages, 2018, ))

 Image Comics 
 Outlaw Territory Volume 2: «Coffin for Mr. Bishell» (a, with Joshua Hale Fialkov, anthology graphic novel, tpb, 240 pages, 2011, )
 The CBLDF Presents Liberty Annual '11: «Being Normal» (a, with Mark Waid, 2011)
 Descender #1-32 (w, with Dustin Nguyen, March 2015-July 2018)
 Volume 1: Tin Stars #1-6 (tpb, 160 pages, 2015, )
 Volume 2: Machine Moon #7-11 (tpb, 116 pages, 2016, )
 Volume 3: Singularities #12-16 (tpb, 128 pages, 2016, )
 Volume 4: Orbital Mechanics #17-21 (tpb, 120 pages, 2017, )
 Volume 5: Rise of The Robots #22-26 (tbp, 120 pages, 2018 )
 Volume 6: The Machine War #27-32 (tbp, 120 pages, 2018 )
 Ascender #1- (April 2019-)
 Plutona #1-5 (w, with Emi Lenox, five-issue miniseries, September 2015-January 2016) collected in Plutona (tpb, 152 pages, 2016, )
 A.D. After Death Book #1-3 (a, with Scott Snyder, 3 books, November 2016-May 2017) collected in A.D. After Death (hc, 256 pages, 2017, )
 Royal City #1-14 (w/a, March 2017 — August 2018)
 Volume 1: Next of Kin #1-5 (tpb, 160 pages, 2017, )
 Volume 2: Sonic Youth #6-10 (tpb, 128 pages, 2018, )
 Volume 3: We All Float On #11-14 (tpb, 120 pages, 2018, )
 Gideon Falls #1-27 (w, with Andrea Sorrentino, March 2018 — December 2020)
 Volume 1: The Black Barn #1-6 (tpb, 160 pages, 2018, )
 Volume 2: Original Sins #7-11 (tpb, 136 pages, 2019, )
 Volume 3: Stations of The Cross #12-16 (tpb, 136 pages, 2019, )
 Family Tree #1-…(w, with Phil Hester, November 2019-ongoing)

 Dark Horse Comics 
 Noir: A Collection of Crime Comics: «The Old Silo» (w/a, anthology graphic novel, tpb, 104 pages, 2009, )
 The World of Black Hammer Black Hammer #1-13 (w, with Dean Ormston, June 2016 — September 2017)
 Black Hammer — Volume 1: Secret Origins #1-6 (tbp, 184 pages, 2017, )
 Black Hammer — Volume 2: The Event #7-11, #13 (tbp, 176 pages, 2017, )
 Black Hammer: Age of Doom #1-12 (w, with Dean Ormston, April 2018 — September 2019)
 Black Hammer — Volume 3: Age of Doom, Part One #1-5 (tpb, 136 pages, 2019, )
 Black Hammer — Volume 4: Age of Doom, Part Two #6-12 (tpb, 192 pages, 2019, )
 Black Hammer: Streets of Spiral (tpb, 128 pages, 2019, ) collecting:
 Black Hammer: Giant Sized Annual (w, one-shot, with Dustin Nguyen, Emi Lenox, Nate Powell, Matt Kindt, and Ray Fawkes, January 2017)
 Black Hammer: Cthu-Louise (w, one-shot, with Emi Lenox, December 2018)
 «Horrors to Come» (w, short story, with David Rubín in Free Comic Book Day 2019: Stranger Things / Black Hammer, May 2019)
 The World of Black Hammer Encyclopedia (w, one-shot, with Tate Brombal and various artists, July 2019)
 Black Hammer / Justice League: Hammer of Justice! #1-5 (w, limited series, with Michael Walsh, July 2019 — November 2019) collected in '''Black Hammer / Justice League: Hammer of Justice! (hc, 168 pages, 2020, )
 Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil #1-4 (w, limited series, with David Rubín, October 2017 — January 2018) collected with Black Hammer #12 in Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil (tbp, 152 pages, 2018, )
 Doctor Star and the Kingdom of Lost Tomorrows #1-4 (w, limited series, with Max Fiumara, March-June 2018) collected in Doctor Star and the Kingdom of Lost Tomorrows (tbp, 128 pages, 2018, )
 The Quantum Age #1-6 (w, limited series, with Wilfredo Torres, July 2018 — January 2019) collected in The Quantum Age (tbp, 176 pages, 2019, )
 Black Hammer ’45 #1-4 (w, limited series, with Ray Fawkes and Matt Kindt, March 2019 — June 2019) collected in Black Hammer ’45 (tbp, 120 pages, 2019, )
 Skulldigger + Skeleton Boy #1-6 (w, limited series, with Tonci Zonjic, December 2019 — present)

Другие издательства 
 Roughneck (w/a, graphic novel, 272 pages, Simon & Schuster, 2017, )
 Valiant Comics:
 The Valiant (w, 4-issue limited series, with Matt Kindt and Paolo Rivera, December 2014-March 2015) collected in The Valiant (tpb, 112 pages, 2015, )
 Bloodshot Reborn #0-18, Annual #1 (w, April 2015-October 2016)
 Volume 1: Colorado #1-5 (with Mico Suayan and Raúl Allén, tpb, 144 pages, 2015, )
 Volume 2: The Hunt #6-9 (with Butch Guice, tpb, 112 pages, 2016, )
 Volume 3: The Analog Man #10-13 (with Lewis LaRosa, tpb, 112 pages, 2016, )
 Volume 4: Bloodshot Island #14-18, Annual #1 (with Mico Suayan and Tomás Giorello, tpb, 192 pages, 2017, )
 Book of Death: The Fall of Bloodshot #1 (w, with Doug Braithwaite, July 2015) collected in Book of Death: The Fall of the Valiant Universe (tpb, 112 pages, 2016, )
 4001 AD: Bloodshot #1 (w, with Doug Braithwaite, June 2016), collected in 4001 A.D.: Beyond New Japan (tpb, 112 pages, 2016, )
 Bloodshot U.S.A. #1-4 (w, with Doug Braithwaite, October 2016 — January 2017) collected in Bloodshot U.S.A. (tpb, 112 pages, 2017, )
 Divinity III: Komandar Bloodshot #1 (w, with Clayton Crain, December 2016) collected in Divinity III: Heroes of the Glorious Stalinverse (tpb, 112 pages, 2017, )
 Bloodshot Salvation #1-12 (September 2017 — August 2018)

Примечания

Ссылки 

 Инстаграм
 Netflix выпустит экранизацию комикса «Сладкоежка». Роберт Дауни-мл. с женой спродюсируют проект — новость портала Kinopoisk.ru от 13.05.2020
 Legendary приобрела права на экранизацию комиксов «Черный молот» — новость Kinopoisk.ru от 14.11.2018
 The Last Love Story Ever Told': Jeff Lemire on Trillium — интервью Джеффа Лемира сайту mtv.com

Персоналии по алфавиту
Сценаристы комиксов
Художники комиксов